Terminal — эмулятор терминала для операционной системы macOS, разработанной компанией Apple. Впервые появился в операционных системах NeXTSTEP и OPENSTEP, при этом сохраняется возможность выбора других оболочек, доступных в macOS, таких как Korn, tcsh и zsh.

Для Terminal в OS X 10.8 (Mountain Lion) и более поздних версий присутствует выбор значений переменной среды TERM. Доступны следующие варианты: ansi, dtterm, nsterm, rxvt, vt52, vt100, vt102, xterm, xterm-16color и xterm-256color. Эти настройки не изменяют работу терминала.

Terminal включает в себя несколько функций, которые обеспечивают доступ к API операционной системы. К ним относятся возможность использования стандартной функции поиска справки macOS и интеграция с Spotlight. Apple использовала терминал для графических API-интерфейсов macOS, предлагая ряд пользовательских шрифтов и вариантов окраски, включая различные фоны.

Примечания 

MacOS
Утилиты
Программное обеспечение Apple
Эмуляторы терминала